De nombreux partis politiques à travers le monde sont nommés Parti républicain.

Afrique

Parti républicain d'Angola

Parti républicain des Comores





Parti républicain démocratique et social

Parti républicain (Namibie)

Parti républicain sénégalais
 Parti républicain socialiste indépendant

Parti républicain

Amérique

Parti républicain brésilien
 Parti Républicain du Rio Grande
 Parti républicain progressiste (Brésil)

Parti républicain du Québec

Parti républicain

Parti républicain-démocrate
 Parti républicain (États-Unis)

Parti populaire républicain (Salvador)

Asie

Parti républicain chinois (1912)
 Parti républicain chinois (Taiwan)

Parti républicain d'Afghanistan (Hezb-e Jomhorikhahan)

Parti républicain

Parti républicain mongol

Parti républicain (Pakistan)

Parti républicain de Vanuatu

Europe

Parti républicain d'Albanie

Parti républicain d'Arménie

République, parti des îles Féroé fondé en 1948, dénommé Parti républicain jusqu'en 2007.

Parti républicain catalan
 Parti républicain démocratique fédéral
 Parti républicain radical

Parti républicain (Estonie)

Parti républicain, radical et radical-socialiste dit « Parti radical » (fondé en 1901)
 Parti républicain-socialiste (1911-1934)
 Parti républicain syndicaliste (1928-?)
 Parti républicain agraire et social (1936-?)
 Parti républicain de la liberté (1945-1951)
 Parti républicain social de la réconciliation française (1945-?)
 Parti républicain (1977-1997), renommé en Démocratie libérale
 Les Républicains (fondé en 2015)

Parti républicain (Géorgie)

Le Parti républicain (Fianna Fáil)

Parti républicain italien

Parti républicain uni

Parti républicain, parti fondé en 2021.

Parti républicain portugais (1876-1911)
 Parti démocrate républicain, parti fondé en 2014, dénommé Alternative démocratique nationale depuis 2021.

Parti républicain turc

Voir aussi

Articles connexes